Турист:
 Турист — путешественник; смотри Туризм.
 «Турист» — гостиница в Баку.
 «Турист» — гостиница в Киеве.
 «Турист» — гостиница в Москве.
 «Турист» — гостиница в Санкт-Петербурге.
 «Турист» — гостиница в Харькове.
 Турист — железнодорожная платформа Савёловского направления и Большого кольца МЖД в Дмитровском районе Московской области.
 «Турист» — мотороллер производства СССР.
 «Турист» — велосипед производства СССР.
 «Турист» — контактно-аккумуляторный узкоколейный электропоезд серии ЭП, выпущенный в количестве двух единиц в 1975 году на Рижском вагоностроительном заводе.
 «Турист» — портативный ламповый радиоприёмник производства ВЭФ (СССР, 1955 г.).
 «Турист» — транзисторные приёмники Грозненского радиозавода (с 1986 г.).
 «Турист» — советский фотоаппарат второй половины 1930-х годов.
 «Турист» — советская любительская кинокамера 1950-х — 1960-х годов.
 «Турист» — линейка советских зрительных труб 1970-х — 1980-х годов производства ЛЗОС.

Фильмы:
 Турист (1972) — советский мультипликационный фильм 1972 года для взрослых.
 Турист (2009) — российский фильм ужасов.
 Турист (2010) — франко-американский боевик.
 Турист (2017), или «Потерянный во Флоренции» — итало-американский фильм.
 Турист (2021) — российский боевик.

 Сериал
 Турист (мини-сериал) — британо-американско-австралийский мини-сериал 2022 года.

См. также 
 Турист СССР — советский значок.
 Туризм (значения)